SEST steht für:
 Studien zur evangelischen Sozialtheologie und Sozialethik, Buchreihe
 Swedish-ESO Submillimetre Telescope, Radioteleskop in Südamerika
 ICAO-Code für San Cristóbal Airport in Ecuador
Siehe auch:
 Seste

Abkürzung